National Motor Company steht für die folgenden Unternehmen:

 National Motor Company (England), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 National Motor Company (Missouri), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller